het Engelse woord voor teef; zie Hondachtigen
 Bitch (band), een Amerikaanse metalband
 Bitch (tijdschrift), een Amerikaans tijdschrift
 Bitch (2017), een Amerikaanse film